Импортозамеще́ние в Росси́и — замещение импорта товарами, произведёнными внутри России. Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций Россией и странами Запада.

Импортозамещение в конце XIX — начале XX века 
В 1841 году выходит книга Фридриха Листа «Национальная система политической экономии», в которой автор критикует фритредерство, в том числе политику российского правительства в период с 1821 по 1840 годы. Граф С. Ю. Витте повторил выводы Ф. Листа, что разорение русских фабрик и заводов стало логическим продолжением того, когда спрос на русский товар прекратился, а ряд стран затруднил ввоз некоторых сырьевых продуктов, а импорт в Россию иностранного товара, наоборот, усилился.

Д. И. Менделеев также в своих работах неоднократно повторяет выводы Ф. Листа о том, что политика свободной торговли продуктивна в том случае, когда нет своего производства или когда своё производство окрепло и может успешно конкурировать с иностранным, а в противном случае защита отечественных молодых отраслей необходима даже в долгосрочном периоде. Защита необходима с тем, что отечественный производитель не имеет достаточного объёма инвестиций для расширения своего производства и сталкивается с демпингом иностранных производителей.
Д. И. Менделеев приводит примеры успешных проектов импортозамещения при условии введения протекционистских мер со стороны государства: добыча русской нефти, производство русского керосина, русских зеркал, русского металла, русского зерна.

В. Куликов продолжает этот ряд успешных проектов производством русского бекона за короткий срок в пять лет (1908—1912 гг.).

В постсоветской России 
Проблема импортозамещения в постсоветской России возникла в связи со сложившейся в 1990-е годы импортозависимости экономики России. Последняя, по мнению академика В. Б. Бетелина, порождена принятой в России либеральной финансовой моделью экономического развития страны и не может быть решена в рамках этой модели. Бетелин отмечает, что государство, действуя в рамках этой модели, ориентируется прежде всего на развитие и укрепление финансовой системы за счёт методов прямой государственной поддержки, в то время как приоритетной задачей должно стать развитие реального сектора экономики. Финансовый сектор экономики России, будучи встроенным в мировую финансовую систему, весьма зависим от любых происходящих в ней конъюнктурных изменений, а сложившие в России экономические условия принуждают реальный сектор работать по законам финансового сектора: «производить деньги, а не продукты с высокой добавленной стоимостью», ориентируясь не на создание нового продукта с высокой добавленной стоимостью, а на получение сиюминутной прибыли за короткое время.

Программа Правительства России по импортозамещению до 2020 года 
Вопросом продовольственной безопасности власти страны озадачились ещё в 2012 году. Одна из целей «Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013—2020» — импортозамещение. Однако вскоре введённые западные санкции заставили правительство посмотреть на проблему значительно шире и сформировать масштабную программу, охватывающую гораздо большее количество отраслей, в которых задача импортозамещения стала актуальной. Программа Правительства Российской Федерации по импортозамещению вылилась в утверждение новой редакции Государственной программы № 320 «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», а затем и в ряд других законодательных актов, целью которых является более чёткое позиционирование роли государства в процессе импортозамещения.

4 августа 2015 года на заседании Правительства принято решение о создании Правительственной комиссии по импортозамещению. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 785 «О создании правительственной комиссии по импортозамещению» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 1492-р, в котором утверждается состав комиссии, были подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым.
В структуре комиссии созданы две подкомиссии: по вопросам гражданских отраслей экономики и по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Ключевой перечень импортозамещающей продукции

С момента создания Правительственной комиссии по импортозамещению государство определило стратегический перечень продукции с наивысшим приоритетом импортозамещения в ключевых отраслях экономики, опубликовав соответствующий перечень на официальных площадках.
Наиболее зависимыми от импортного сырья и комплектующих оказались такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий, где доля импорта доходит до 90 % при производстве отдельных товаров.
Программа Правительства обозначила перспективу развития импортозамещения до 2020 года, что предоставляет для бизнеса целый ряд освобождающихся ниш, в областях:
 сельское хозяйство;
 информационные технологии;
 машиностроение;
 запрещённые к импорту в госзакупках товары.
Список товаров к импортозамещению в подавляющем большинстве случаев носит рекомендательный характер с перспективой плавной замены импорта путём поступательной локализации производства на территории России. Исключение составляет отрасль сельского хозяйства, где были сразу приняты жёсткие заградительные меры.

2022: рассматривается закон о квотах на закупку российской высокотехнологичной продукции.

Агропромышленный комплекс 
В 2015 году из федерального бюджета на проекты по импортозамещению сельхозпродукции уже выделено 266 миллиардов рублей. Наиболее важный документ, регламентирующий активность государства в сфере сельского хозяйства — Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2010 году и скорректированная в 2014 году. В доктрине резкое прекращение поставок продуктов из-за рубежа приравнивается к национальной угрозе, из чего следует, что обеспечивать свою продовольственную безопасность Россия должна за счёт собственного производства и сокращения доли импорта.

Московский регион
Наряду с рынками и продовольственными магазинами реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе фермерских товаров, осуществляется на ярмарках и фестивалях. В Москве работают 102 ярмарки выходного дня и региональные ярмарки, а также организуются различные фестивали, где можно попробовать и приобрести не только свежие овощи и фрукты, но и фермерские сыры, мёд, мясные изделия. В 2015 году количество торговых мест на ярмарках выходного дня в Москве для фермеров увеличилось до 50 %, с 1 апреля 2016 года до 70 % из 3233 торговых мест.

Северо-Западный регион
18 июня 2015 года на Петербургском международном экономическом форуме создан Центр импортозамещения и локализации Северо-Западного региона, где оказываются содействия промышленным и инновационным предприятиям в совместной разработке и внедрении импортозамещающей продукции, использовании их научно-технического потенциала для нужд государственных заказчиков и акционерных обществ с государственным участием.

Лёгкая промышленность 
Российское производство стало конкурентоспособным. Развивают своё производство и расширяют ассортимент производители текстиля (ткани и нетканых материалов, волокна): Чайковский текстиль, Донецкая Мануфактура М, Камышенский текстиль, Свердловский камвольный комбинат, Фабрика нетканых материалов «Весь Мир».

За счёт создания отечественных высокотехнологических тканей и утеплителей создаются современные российские марки одежды как для городского туризма, так и для экстремального и активного отдыха, производя горнолыжную, сноубордическую и велосипедную экипировку, одежду для военных: BASK, Arctic Explorer.

Информационные технологии 

Постановление правительства и последовавший за ним Приказ Министерства связи «Об утверждении плана по импортозамещению программного обеспечения» от 01.02.2015 № 96 предписывают запрет на допуск в целях осуществления закупок для муниципальных и государственных нужд программного обеспечения, не включённого в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В августе — сентябре 2016 года Федеральная антимонопольная служба отозвала несколько аукционов, проведённых в нарушение указанного постановления, с наложением штрафов.

Разработчики программного обеспечения с начала года активно регистрируют свои программы в Едином реестре. Если в феврале 2016 года в нём числилось 72 программы, то на конец сентября зарегистрировано более 600 продуктов.

В конце 2018 г. была принята директива, подписанная вице-премьером Антоном Силуановым, что государственные компании должны запланировать переход на отечественное ПО до 2021 года; пресс-секретарь президента России Д. Песков заявил, что хотя отечественный софт пока вряд ли может полностью заменить иностранный, но это важный вопрос с точки зрения киберсуверенитета.

 Мнения
По мнению В. Б. Бетелина, проблема импортозамещения в отечественной отрасли IT-технологий не может быть решена за счёт «отвёрточной сборки» вычислительной и коммуникационной техники из узлов зарубежных производителей (HP, Cisco, Intel, AMD) или узлов, изготовленных в России на основе ключевых компонент с высокой добавленной стоимостью (микропроцессоров) зарубежных компаний (Intel, IBM, ARM, AMD). Такая продукция ни технически, ни экономически не может быть адекватна аналогичной продукции компаний — лидеров глобального радиоэлектронного рынка.
В то же время в Китае проблема импортозамещения вычислительной и коммуникационной техники не стоит на повестке дня: в этой стране в рамках прямой экономической и политической поддержки государством реального сектора экономики созданы высокотехнологичные компании (например, Huawei, чей оборот в 2012 году составил 46,5 млрд долларов при численности персонала 170 тыс. человек, и Lenovo с оборотом 42,7 млрд долларов в 2014 году и численностью персонала около 60 тыс. человек), успешно осваивающие глобальные рынки. 
В России подобных IT-компаний — лидеров глобальных рынков — не возникло, и даже предпосылок их создания в обозримом будущем нет. Бетелин полагает, что основным вкладом отечественной IT-отрасли в решение проблемы импортозамещения на текущем этапе должны стать стимулирование технологического развития стратегических отраслей экономики (аэрокосмическая индустрия, тяжёлое, энергетическое и транспортное машиностроение, атомная промышленность, судостроение, оборонно-промышленный комплекс), продажа дорогостоящей высокотехнологичной продукции которых на мировом рынке способна обеспечить финансовые потоки, вполне достаточные для устойчивого социально-экономического развития страны, а также удовлетворение потребностей внутреннего национального высокотехнологичного рынка.

Результаты, злоупотребления, критика 

Фактически политика импортозамещения не привела к значимому замещению иностранной продукции (кроме отдельных отраслей и направлений), но привела к усилению существующих и созданию новых монополий (Мираторг).

Отмечено, что действующие механизмы поддержки российских производителей неэффективны: так, для выполнения обязательств по «российским» закупкам госкомпании, в частности, применяют механизм ценовой преференции (он дает преимущество отечественным поставщикам в сравнении с заявками иностранцев), но происхождение товара не подтверждается, а лишь декларируется, что дает возможность закупать импортные товары под видом отечественных и формально отчитываться о выполнении квот.
Ставились под сомнение популистские цифры из годовых отчетов госкомпаний и корпораций, которые они приводят в доказательство импортозамещения (сомнение в достоверности таких данных высказывали не только в Минпромторге, но и в других контролирующих органах). 
На конец 2022 года в России не существует ни одного нормативного акта, который бы обязывал госкомпаний и госкорпораций приобретать отечественное оборудование, программы, технику,  использовать российские техпроцессы.
Внесён проект поправок в закон 223-ФЗ (именно через 223-ФЗ проходит основной объем промышленных закупок России) на рассмотрение Комитетом Госдумы по промышленности и торговле: впервые в постсоветской истории могут появиться рамочные правила национального режима для госкомпаний и госкорпораций — законопроектом предлагается ужесточить порядок выполнения госкомпаниями квот закупок у отечественных поставщиков.

По данным Лаборатории Касперского, в 2022 году, после ухода из России иностранных ИБ-вендоров, количество кибератак на госорганы увеличилось почти в 10 раз.

Ссылки 
 Правительственная комиссия по импортозамещению на портале Правительства России
 Выставка «Импортозамещение в России»
 Харченко К.В. Импортозамещение как целевой ориентир предпринимательской активности // Управление городом: теория и практика. – 2016. – №2. – С.44-48.
 Импортозамещение по-русски // НГ, 26 окт 2017

Примечания 

Внешняя торговля России
Производство в России